

Geografia 
 Paggi – frazione di Carasco (Genova)

Persone 
Angelo Paggi, nato Mordecai (1789-1867) – filosofo e orientalista italiano, padre di Felice
Giovanni Battista Paggi (1554-1627) – pittore italiano
Giustino Paggi (...-...) – artigiano italiano del XIX secolo
Luigi Paggi o Poggi (1829-1877) – arcivescovo di Rimini
Marco Paggi (1944-1989) – traduttore, scrittore, critico letterario e accademico italiano
Mario Paggi (1902-1964) – giornalista e politico italiano
Michele Paggi (1977) – ex velocista italiano
Nicole Paggi (1977) – attrice statunitense
Paola Paggi (1976) – ex pallavolista italiana
Simona Paggi (1962) – montatrice italiana

Altro 
Casa Paggi o Palazzo Pola e Todescan – palazzo storico in via de' Brunelleschi a Firenze
Corpo dei paggi – accademia militare dell'Impero russo
Libreria Editrice Felice Paggi – casa editricie fiorentina attiva nel XIX secolo